Muhlbach kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Muhlbach-sur-Munster, departementet Haut-Rhin i regionen Grand Est, 
 Muhlbach-sur-Bruche , departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,